Le championnat du monde de snooker 1938 s'est déroulé au Thurston's Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Qualification

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1938
Snooker
Snooker 1938
1938 en Angleterre